De 10 meter luchtpistool voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 6 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Jin Jong-oh uit Zuid-Korea, die zijn titel in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatie- en een finaleronde. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een luchtpistool op tien meter afstand van het doelwit. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin de medailles worden verdeeld; in de finale werd twintigmaal geschoten, met per schot een maximumscore van 10,9.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 10 luchtpistool